Ирхин (Ирхина) — русская фамилия. Известные носители:

 Ирхин, Александр Сергеевич (1954—2019) — российский футбольный тренер.
 Ирхин, Иван Игоревич (род. 1969) — российский тромбонист.
 Ирхин, Юрий Павлович (1930—2008) — советский, российский физик, лауреат Государственной премии (1984).
 Ирхина, Валентина Васильевна (1928—2015) — советский полевод, Герой Социалистического Труда (1976).

См. также 
 Ирхино